Santo Domingo ist der Name folgender Orte:

 Santo Domingo de Guzmán, die Hauptstadt und Nationalbezirk der Dominikanischen Republik (auch verkürzt als San Domingo)
 Santo Domingo de Guzmán (El Salvador), Gemeinde im salvadorianischen Departamento Sonsonate
 Santo Domingo de Guzmán (México), Ort im mexikanischen Bundesstaat México
 Santo Domingo de Guzmán (Málaga), Pfarrei in Málaga